Saulcy puede referirse a:

Saulcy, comuna francesa situada en Aube.

Saulcy, comuna suiza situada en el cantón de Jura.